Medal za Rany (Austro-Węgry)
 Medal za Rany (Czechy)
 Medal za Rany (Litwa)
 Medal za Rany (Słowenia)

Zobacz też 
 Purpurowe Serce (USA)
 Odznaka za rany (ZSRR)
 Odznaka za Rany (Prusy)
 Odznaka za Rany i Kontuzje (Polska)
 Wojskowa odznaka „Za Rany i Kontuzje” (Polska)